Alejandra de Edimburgo y de Sajonia-Coburgo y Gotha (Coburgo, 1 de septiembre de 1878 - Schwäbisch Hall, 16 de abril de 1942) fue una princesa británica, hija del duque Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha y de la gran duquesa María Alexandrovna de Rusia. Familiarmente era llamada Sandra.

Infancia 
Durante los años de formación de Alejandra, su padre, ocupado con su carrera en la Armada y luego como gobernante en Coburgo, prestó poca atención a su familia. Fue la madre de Alejandra quien fue la presencia dominante en la vida de sus hijos. Su infancia trascurrió junto con sus hermanas María, Victoria y Beatriz principalmente en Inglaterra y Coburgo. A lo largo de su vida, Alejandra solía ser eclipsada por sus hermanas mayores; se la consideraba menos hermosa y más sobria que María y Victoria Melita.

Alejandra pasó su infancia primero en Inglaterra, luego de 1886 a 1889 en Malta, donde su padre estaba sirviendo con el Marina Británica. En 1889, la familia se mudó a Coburgo, Alemania , ya que su padre era el heredero aparente del ducado de Sajonia-Coburgo y Gotha. Fue dama de honor en la boda de 1885 de su tía, la princesa Beatriz del Reino Unido, con el príncipe Enrique de Battenberg, y en la boda del duque y la duquesa de York en 1893. Ese año, su tío abuelo, el duque de Sajonia-Coburgo y Gotha (hermano de su abuelo paterno, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha) murió sin descendencia. Como el príncipe Alberto había fallecido y su tío, el príncipe de Gales, había renunciado a su derecho al ducado, el trono ducal recayó en el duque de Edimburgo. Tras la sucesión de su padre, aunque Alejandra siguió siendo una princesa británica, tomó el título de Princesa Alejandra de Sajonia-Coburgo y Gotha.

A finales de julio de 1896 fue confirmada en Coburgo, iniciándose el curso de su vida adulta.

Matrimonio y descendencia 

La madre de Alejandra, la gran duquesa María Aleksándrovna, creía en casar a sus hijas jóvenes, antes de que comenzaran a pensar por sí mismas. A finales de 1895, arregló el compromiso de Alejandra con Ernesto de Hohenlohe-Langenburgo (1863-1950). La abuela de Aleandra, la reina Victoria, se quejó de que era demasiado joven. El padre de Alejandra se opuso al estado de su futuro yerno, que se convertiría en el séptimo príncipe de Hohenlohe-Langenburg. La casa de Hohenlohe-Langenburg fue mediatizada - una familia anteriormente gobernante que había cedido sus derechos soberanos a otros mientras (en teoría) conservaba su nacimiento igual; no se consideró un partido brillante. La pareja también estaba relacionada: Ernesto era nieto de la princesa Feodora de Leiningen, media hermana de la reina Victoria. La boda tuvo lugar el 20 de abril de 1896 en Coburgo, Alemania. Alejandra tenía 17 años y Ernesto 32.

De esta unión nacieron cinco hijos:

 Godofredo de Hohenlohe-Langenburg (1897-1960), en 1931 casado con la princesa Margarita de Grecia y Dinamarca (1905-1981). 
 María Melita de Hohenlohe-Langenburg (1899-1967), en 1916 casada con el duque Guillermo Federico de Schleswig-Holstein (1891-1965).
 Alejandra de Hohenlohe-Langenburg (1901-1963)
 Irma de Hohenlohe-Langenburg (1902-1986)
 Alfredo de Hohenlohe-Langenburg (1911-1911).

A la muerte de su padre en 1900, el marido de Alexandra fue nombrado regente del ducado de Sajonia-Coburgo durante la minoría del nuevo duque, que era su primo hermano. El único hermano de Alexandra, Alfredo, había muerto en 1899.

Alejandra realizó numerosos viajes, principalmente al sur de Francia, donde su madre era dueña de una finca cerca de Niza, y a Rumanía con su hermana, la Reina María y a Suiza.

Después de la muerte de su suegro en 1913, su esposo se convirtió en príncipe de Hohenlohe-Langenburg y se mudó al Castillo de Langenburg con su familia. Durante la Primera Guerra Mundial, su esposo ocupó puestos de liderazgo en enfermería voluntaria, especialmente en el Frente Oriental. Alejandra también se involucró en el bienestar de la guerra y ayudó como enfermera auxiliar en el hospital de guerra en Coburgo. En febrero de 1916, su hija mayor, María Melita, se casó en Coburgo con el príncipe Guillermo Federico, futuro duque de Schleswig-Holstein, y Alejandra se convirtió en abuela cuando nació el primer hijo de la pareja, el príncipe Hans, en mayo de 1917 con 39 años. Después de la guerra y las convulsiones políticas en Alemania, la pareja principesca se retiró en gran medida a la vida privada.

Vida Posterior 
Alejandra vivió el resto de su vida en Alemania. En su trigésimo quinto aniversario de bodas en abril de 1931, su hijo mayor, Gottfried, se casó con la princesa Margarita de Grecia y Dinamarca. En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, Alexandra fue una de las primeras en apoyar al Partido Nazi, al que se unió el 1 de mayo de 1937, junto con varios de sus hijos.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos  
 1 de septiembre de 1878 - 22 de agosto de 1893: Su Alteza Real la princesa Alejandra de Edimburgo.
 22 de agosto de 1893 - 20 de abril de 1896: Su Alteza Real la princesa Alejandra de Sajonia-Coburgo-Gotha.
 20 de abril de 1896 - 9 de marzo de 1913: Su Alteza Real la princesa heredera consorte de Hohenlohe-Langenburg.
 9 de marzo de 1913 - 16 de abril de 1942: Su Alteza Real la princesa consorte de Hohenlohe-Langenburg.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Imperial Orden de la Corona de la India.
  Dama de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto.

Ancestros

Bibliografía 

 Royals and the Reich: The Princes von Hessen in Nazi Germany (New York: Oxford University Press, 2006), 382.

Referencias 

Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de Reino Unido
Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Damas de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Damas de la Orden de la Corona de la India
Nacidos en Coburgo